Sebastian Niemann ist der Name folgender Personen:

* Sebastian Niemann (Theologe) (1625–1684), deutscher Theologe
 Sebastian Niemann (Regisseur) (* 1968), deutscher Regisseur und Drehbuchautor